Desa Karangmojo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangmojo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,56, long 110,91), 
 Desa Karangmojo (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta), 
 Desa Karangmojo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,34, long 110,74), 
 Desa Karangmojo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,77, long 110,78), 
 Desa Karangmojo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,58, long 109,58), 
 Desa Karangmojo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,47, long 112,20), 
 Desa Karangmojo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,52, long 111,46), 
 Desa Karangmojo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,94, long 111,44), 

Robotskapade Indonesienförgreningar